Els clamifòrids (Chlamyphoridae) són una família de mamífers de l'ordre dels cingulats. Mentre que els gliptodonts s'han considerat tradicionalment cingulats basals situats fora del grup que conté els armadillos moderns, els indicis morfològics havien generat especulació que la família dels dasipòdids era parafilètica. Un estudi de l'ADN mitocondrial de Doedicurus publicat el 2016 demostrà que en realitat, se situava dins els armadillos moderns com a tàxon germà d'un clade format pels clamiforins i els tolipeutins. Per aquest motiu, tots els armadillos tret dels dasipodins foren transferits a una nova família.

Cladograma basat en l'anàlisi de Delsuc et al., 2016:

Referències